Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng), in de stad Hải Phòng, Vietnam
 Bắc Sơn (Đô Lương, Nghệ An) in de provincie Nghệ An, Vietnam
 Bắc Sơn (Đồng Nai), in de provincie Đồng Nai, Vietnam
 Bắc Sơn (Hà Tĩnh), in de provincie Hà Tĩnh, Vietnam
 Bắc Sơn (Hanoi), in de stad Hanoi, Vietnam
 Bắc Sơn (Kim Bôi, Hòa Bình), in de provincie Hòa Bình, Vietnam
 Bắc Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình), in de provincie Hòa Bình, Vietnam
 Bắc Sơn (Hưng Yên), in de provincie Hưng Yên, Vietnam
 Bắc Sơn (Kiến An, Hải Phòng), in de stad Hải Phòng, Vietnam
 Bắc Sơn (huyện in Lạng Sơn), in de provincie Lạng Sơn, Vietnam
 Bắc Sơn (thị trấn in Lạng Sơn), in de provincie Lạng Sơn, Vietnam
 Bắc Sơn (xã in Lạng Sơn), in de provincie Lạng Sơn, Vietnam
 Bắc Sơn (Ninh Bình), in de provincie Ninh Bình, Vietnam
 Bắc Sơn (Ninh Thuận), in de provincie Ninh Thuận, Vietnam
 Bắc Sơn (Uông Bí, Quảng Ninh), in de provincie Quảng Ninh, Vietnam
 Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh), in de provincie Quảng Ninh, Vietnam
 Bắc Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An), in de provincie Nghệ An, Vietnam
 Bắc Sơn (Thái Bình), in de provincie Thái Bình, Vietnam
 Bắc Sơn (Thái Nguyên), in de provincie Thái Nguyên, Vietnam
 Bắc Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa), in de provincie Thanh Hóa, Vietnam
 Bắc Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hóa), in de provincie Thanh Hóa, Vietnam
 Bắc Sơn (Thừa Thiên-Huế), in de provincie Thừa Thiên-Huế, Vietnam
 Bắc Sơn (acteur), een Vietnamese acteur.